Erpodium är ett släkte av bladmossor. Erpodium ingår i familjen Erpodiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Erpodium